Hydrocotyle septemloba är en flockblommig växtart som beskrevs av Schinz. Hydrocotyle septemloba ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
septemloba